Itillip Kangerlua bezeichnet:
 Itillip Kangerlua (Fjord, Kangaatsiaq) (auch Kaasarfiup Kangerlua), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Itillip Kangerlua (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland